Села:
 Привороття — Житомирська область, Житомирський район
 Привороття — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район